Fausta – forma femminile nome proprio di persona Fausto
Fausta – imperatrice romana
Fausta – imperatrice bizantina
Fausta – opera di Gaetano Donizetti
Marius Fausta – calciatore francese

Pagine correlate
Fausto

Altri progetti